Le château de Périgord est situé au lieu-dit Périgord, sur la commune de Gouzon en Creuse, région Nouvelle-Aquitaine, France.

Historique

Architecture 
Architecturalement parlant, l'on pourrait appeler ce petit château un manoir ou une maison forte transformée au fil du temps.

Le plan du logis est rectangulaire, d'environ 15m de façade par 10m de côté, auquel on a rajouté un appentis à l'ouest.

Le donjon se trouve au nord et sert d'escalier. Au sud, un vestibule en arc de cercle est desservi par un escalier montant de la route d'accès; c'est l'accès piéton principal.

La bâtisse est entourée immédiatement au nord par deux corps de ferme (probablement anciennement des écuries, une orangerie et logements).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Creuse
 Histoire de la Creuse
 Liste des châteaux de Nouvelle-Aquitaine

Pages externes 
 Carte complète des châteaux en Creuse (sur https://umap.openstreetmap.fr)

Gouzon